FYM steht für:
 Gouvernement al-Fayyum (ISO-3166-2:EG-Code)
 Fayetteville Municipal Airport (Tennessee) (IATA-Code), Flughafen von Fayetteville (Tennessee), Tennessee

Abkürzung